Francesco Pignatelli (1775-1853) – 7º principe di Strongoli, 9º conte di Melissa, militare e politico italiano 
 Francesco Pignatelli (1837-1906) – 9º principe di Strongoli e 11º conte di Melissa, politico italiano